Вільшо́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 30 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 300,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільшов на сайті французького Національного інституту географії
 Вільшов на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільшов на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільшов на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільшов на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер